Трес Каминос има више значења:

 Трес Каминос (Мадера), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Трес Каминос (Леонардо Браво), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Трес Каминос (Тлапа де Комонфорт), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Трес Каминос (Асунсион Ночистлан), насеље у савезној држави Оахака у Мексику